François Pointet (1969-), politicien suisse ;
 Lucette Pointet (1936-), pilote de rallye française.

Voir aussi 
 Château du Pointet